Cette page contient la liste de toutes les équipes et leurs joueurs participant à la phase finale de la Coupe du monde de football 2018 en Russie. Le nombre de joueurs sélectionnés est limité à 23. Cependant, la FIFA a imposé aux sélectionneurs de dévoiler une première liste de 35 joueurs avant le 14 mai. La sélection définitive des 23 joueurs qui disputent le Mondial en Russie est présentée à la FIFA le 4 juin.

Représentativité au mondial

Par championnat 

Le tableau suivant présente le nombre de joueurs présents au mondial pour chaque championnat.

Par club 

Le tableau suivant présente le nombre de joueurs présents au mondial pour chaque club.

Effectifs

Effectifs Groupe A

Russie 

La sélection finale est annoncée le .

Arabie saoudite 

La sélection finale est annoncée le .

Égypte 

La sélection finale est annoncée le .

Uruguay 

La sélection finale est annoncée le .

Effectifs Groupe B

Portugal 

La sélection finale est annoncée le .

Espagne 

La sélection finale est annoncée le .

Maroc 

La sélection finale est annoncée le .

Iran 

La sélection finale est annoncée le .

Effectifs Groupe C

France 

La sélection finale est annoncée le .

Australie 

La sélection finale est annoncée le .

Pérou 

La sélection finale est annoncée le .

Danemark 

La sélection finale est annoncée le .

Effectifs Groupe D

Argentine 

La sélection finale est annoncée le .

Islande 

La sélection finale est annoncée le .

Croatie 

La sélection finale est annoncée le .

Nigeria 

La sélection finale est annoncée le .

Effectifs Groupe E

Brésil 

La sélection finale est annoncée le .

Suisse 

La sélection finale est annoncée le .

Costa Rica 

La sélection finale est annoncée le .

Serbie 

La sélection finale est annoncée le .

Effectifs Groupe F

Allemagne 

La sélection finale est annoncée le .

Mexique 

La sélection finale est annoncée le .

Suède 

La sélection finale est annoncée le .

Corée du Sud 

La sélection finale est annoncée le .

Effectifs Groupe G

Belgique 

La sélection finale est annoncée le .

Panama 

La sélection finale est annoncée le .

Tunisie 

La sélection finale est annoncée le .

Angleterre 

La sélection finale est annoncée le .

Effectifs Groupe H

Pologne 

La sélection finale est annoncée le . Kamil Glik est incertain.

Sénégal 

La sélection finale est annoncée le .

Colombie 

La sélection finale est annoncée le .

Japon 

La sélection finale est annoncée le .

Notes et références 

Coupe du monde de football 2018
2018